Heide Göttner ist der Name folgender Personen:

* Heide Göttner-Abendroth (* 1941), deutsche Philosophin und Matriarchatsforscherin
 Heide Solveig Göttner (* 1969), deutsche Schriftstellerin